В данной статье представлен алфавитный список произведений Антониу Карлоса Жобина. В столбце «Дата» указана дата первой публикации (аудиозаписи или нотной партитуры). В скобках в том же столбце указана дата написания, если она отличается от даты публикации. В столбце «Переводы» даны варианты заглавий композиций на английском и русском языках, в ряде случаев условные (использовались в коммерческих целях для упрощённого маркетинга оригинала). 

}}

Литература 
 Homem W., Oliveira L. R. Tom Jobim: histórias de canções. São Paulo, 2012.
 Cabral S. Antônio Carlos Jobim – uma biografia. São Paulo, 2015.

Ссылки 
 Институт А. К. Жобина (Рио-де-Жанейро)

Бразильская популярная музыка
Жобин